Николай-Поле — название населённых пунктов на Украине:

 Николай-Поле — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Николай-Поле — село в Новониколаевском районе Запорожской области.